Ženská čtyřhra BNP Paribas Poland Open 2022 probíhala ve druhé polovině července 2022. Do deblové soutěže gdyňského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct párů. Obhájcem titulu byla kazachstánsko-běloruská dvojice Anna Danilinová a Lidzija Marozavová, jejíž členky nestartovaly společně. Marozavová do turnaje nezasáhla.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený, kazachstánsko-německý pár Anna Danilinová a Anna-Lena Friedsamová, který ve finále zdolal polské turnajové  dvojky Katarzynu Kawaovou s Alicjí Rosolskou. Po dvousetovém průběhu 6–4 a 5–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Získaly první společnou trofej a třetí individuální ze čtyřhry na okruhu WTA Tour. Danilinová obhájila titul z předchozího ročníku.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Poland Open
Sport v Polsku v roce 2022
Sport v Gdyni
WTA Tour 2022